Ottavio Acquaviva d'Aragona peut désigner deux cardinaux italiens :
 Ottavio Acquaviva d'Aragona, seniore (1560-1612), créé cardinal par le pape Grégoire XIV en 1591 ;
 Ottavio Acquaviva d'Aragona, iuniore (1608-1674), créé cardinal par le pape Innocent X en 1654.